Чемпионат Республики Корея по фигурному катанию, или Чемпионат Южной Кореи по фигурному катанию (, Хангук Пхигёсыкхеитхин Сонсугвон Тэхве), — национальный турнир Республики Корея по фигурному катанию, организуемый Корейским союзом конькобежцев. Проводится ежегодно, первый чемпионат состоялся в 1955 году. Фигуристы выявляют победителей в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду. В 2016 году в рамках чемпионата впервые прошли соревнования по парному катанию.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

 
 
   
 Korean Skating Union: 63rd KSU National Championships results and protocols

Ссылки
 Корейский союз конькобежцев

Южная Корея
Соревнования по фигурному катанию в Республике Корея